ELO (Elo) může být:

 Electric Light Orchestra – hudební skupina
 Electric Light Orchestra Part Two – hudební skupina (odnož skupiny ELO)
 Rating Elo – způsob hodnocení výkonnosti hráčů, např. v šachu
 Arpad Elo – americký fyzik a statistik, po němž byl pojmenován rating Elo